Boeken, films, televisie
Lost in Space (televisieserie, 1965), een televisieserie uit 1965.
Lost in Space (film), een film uit 1998 gebaseerd op deze serie.
Lost in Space (strip), een stripreeks uit 1991 gebaseerd op deze serie.
Lost in Space (televisieserie, 2018), een remake van de originele serie uit 1965.
Lost in Space (boek), een sciencefictionboek uit 1959 van George O. Smith.
Lost in Space (boek 1967), een sciencefictionboek uit 1967 van Dave Van Arnam & Ron Archer

Muziek
Lost in Space (album), een album uit 2002 van Aimee Mann.
Lost in Space (The Misfits), een lied van The Misfits van hun album Famous Monsters.
Lost in Space (Lighthouse Family), een lied van The Lighthouse Family.
Lost in space (RMI), een verzamelbox met zes compact discs van Radio Massacre International